

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mup“ beginnt.

Mup 



Mupa 
 Mupa, Raymond Tapiwa (* 1970), simbabwischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Chinhoyi

Mupo 
 Mupopo, Kabange (* 1992), sambische Sprinterin